Einspannen steht für
 eine Fixiermethode für Werkstücke, siehe Spannmittel
 Zugtieren die Zugvorrichtung anlegen, Anschirren, siehe Geschirr (Zugtier)

Siehe auch: 
 Spannen